

Patronyme 

 les Zeno (en vénitien Zen), une famille patricienne vénitienne
Frères Zeno
Carlo Zeno
Pietro Zeno (mort en 1345)
Pietro Zeno (mort en 1427), diplomate
Apostolo Zeno
Reniero Zeno

Thierry Zéno (1950-2017),  nom d'artiste de Thierry Jonard, cinéaste et plasticien belge.

Autres 
Zeno Colò
Zeno-Watch Basel

Toponyme 

 
 San Zeno di Montagna

Voir aussi
 
 Xeno
 
 Zeno Clash